Superisligaen 2019-20 var den 60. sæson af den bedste danske ishockeyliga, og den var samtidig turneringen om det 63. danmarksmesterskab i ishockey for mænd. Turneringen afvikledes under navnet Metal Ligaen på grund af et sponsorat fra Dansk Metal. Ligaen havde deltagelse af de ni hold, der fuldførte den foregående sæson, og som først spillede en seksdobbelt turnering alle-mod-alle, hvilket gav 48 kampe til hvert hold.  Herefter skulle de otte bedste have spillet slutspil om DM-titlen, men inden holdene nåede at gå i gang med slutspillet, blev resten af sæsonen aflyst på grund af den igangværende COVID-19-epidemi i Danmark.

Den 6. marts 2020 opfordrede statsministeren og sundhedsmyndighederne i Danmark til, at arrangementer med 1.000 eller flere deltagere blev aflyst eller udskudt for at begrænse mulighederne for spredning af SARS-CoV-2 i Danmark. Samme eftermiddag meddelte ishockeyens ligaforening, at kampene på grundspillets to sidste spilledage, den 6. og 10. marts 2020, ville blive afviklet uden tilskuere.

Den 9. marts 2020 besluttede klubberne at udsætte starten på slutspillet, der egentlig skulle have været startet den 13. marts i håbet om, at man på et senere tidspunkt igen fik lov til at afvikle kampe med tilskuere. Samtidig valgte man at ændre formatet på slutspillet fra en cupturnering til en dobbeltturnering alle-mod-alle i ligaform. Ændringen af formatet blev fortrinsvis besluttet for at sikre indtægter til de klubber, der i forvejen havde mistet indtægter på at spille de sidste grundspilskampe uden tilskuere, og som dermed allerede stod i en vanskelig økonomisk situation.

Men allerede to dage senere, den 11. marts 2020, meddelte Ligaforeningen og Danmarks Ishockey Union, at resten af sæsonen blev aflyst på grund af regeringen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og påbud, der blev indført som følge af den igangværende COVID-19-epidemi i Danmark, og at der ikke blev kåret en dansk mester i denne sæson. Beslutningen blev især truffet, fordi klubberne afviklede deres træning og kampe i kommunale idrætsanlæg, der var blevet lukkket som følge af myndighedernes udmelding dagen forinden.

Danmarks plads i Champions Hockey League blev tildelt grundspilsvinderen Aalborg Pirates.

Sæsonenens mest omtalte episode skete den 20. september 2019 i kampen mellem Frederikshavn White Hawks og Odense Bulldogs, hvor Frederikshavn-spilleren Kristian Jensen blev idømt matchstraf for at have slået Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen i hovedet med en knytnæve på et tidspunkt, hvor Bjerre Rasmussen lå på isen og havde tabt sin hjelm. Danmarks Ishockey Union idømte Jensen en karantæne på 17 spilledage, hvilket var den længste karantænedom i dansk ishockey i mange år. Derudover blev Kristian Jensen af en udenforstående politianmeldt for vold. Den 10. oktober 2019 blev Jensen tiltalt for vold af Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi, og den 15. november 2019 blev han ved Retten i Hjørring kendt skyldig i tiltalen og idømt 20 dages betinget fængsel. Det var første gang siden 2003, at en episode i dansk ishockey førte til en voldsdom.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af de samme ni hold, som fuldførte den foregående sæson.

Trænere

Inden sæsonen 

To af klubberne i ligaen kunne inden sæsonen præsentere nye trænere i forhold til den foregående sæson. Hos Rødovre Mighty Bulls havde Magnus Bogren søgt nye udfordringer i HockeyAllsvenskan hos Tingsryd AIK. Tre uger senere kunne klubben præsentere finnen Riku-Petteri Lehtonen, der havde vundet det italienske mesterskab de seneste fire sæsoner med Ritten/Renon, som Bogrens afløser.

Efter en skuffende foregående sæson, der endte med et kvartfinalenederlag til Aalborg Pirates, fyrede Herning Blue Fox cheftræneren Petri Skriko et år inden kontraktudløb, efter at parterne ellers tidligere på sæsonen havde forlænget kontrakten med et år. Blue Fox kunne den 22. maj offentliggøre, at klubben som ny træner havde hyret Ben Cooper, som indtil da havde været assistenttræner i NHL-klubben Florida Panthers.

Til gengæld var der genvalg på cheftrænerposten i Esbjerg Energy, Frederikshavn White Hawks, Herlev Eagles, Odense Bulldogs, Rungsted Seier Capital, SønderjyskE Ishockey og Aalborg Pirates.

I løbet af sæsonen 

Den 21. november 2019 meddelete Odense Bulldogs, at klubben havde fyret Pelle Svenssion som en konsekvens af en sæsonstart under forventningerne. På det tidspunkt var Bulldogs placeret på sidstepladsen – 12 point efter Herning Blue Fox på ottendepladsen. Svensson måtte derfor forlade klubben efter halvandet år på cheftrænerposten. Cheftrænerstolen i Odense blev overtaget af canadieren Marc Lefebvre, som tidligere havde været cheftræner for Coventry Blaze og Dundee Stars i Elite Ice Hockey League, og som senest havde passet tjansen som assistenttræner for Cincinnati Cyclones og Orlando Solar Bears i ECHL. Inden Lefebvre kunne tiltræde, varetog Svenssons assistenter, Mads True og Søren Jacobsen, trænerrollen i en enkelt kamp.

Efter sæsonen 

Efter sæsonen meddelte Rødovre Mighty Bulls, at cheftræner Riku-Petteri Lehtonen efter fem år i udlandet havde valgt at vende hjem til Finland for at være mere sammen med sin familie. Som afløser udpegede klubben Thor Dresler, som inden da i fem sæsoner havde været assistenttræner i Esbjerg Energy. Efter syv sæsoner i Esbjerg Energy fik Mark Pederson ikke forlænget sin kontrakt. I stedet ansatte klubben Jason Jaspers som ny cheftræner. Jaspers fik dermed sit første trænerjob, efter at han havde spillet 13 sæsoner i DEL.

Grundspil

Format 

De ni hold spillede en seksdobbelt turnering alle-mod-alle, hvilket gav 48 kampe til hvert hold.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

Holdene spillede om otte pladser i slutspillet.

De to første indbyrdes opgør mellem hver klub gjaldt endvidere som kvalifikation til Metal Cup 2019-20 Final 4, hvortil følgende hold kvalificerede sig: Aalborg Pirates, Rungsted Seier Capital, Frederikshavn White Hawks og Herlev Eagles.

Stilling

Kampe

Kampprogram

Spillerstatistik

Slutspil 

Slutspillet skulle have haft deltagelse af de otte bedste hold i grundspillet og skulle egentlig have været afviklet som en cupturnering fra den 13. marts 2020, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe, bortset fra bronzekampen, der skulle afvikles over to kampe, og hvor de otte hold i slutspillet var seedet i henhold til deres placering i grundspillet.

Men slutspilsformatet blev ændret på et krisemøde afholdt den 9. marts 2020, fordi klubberne på det tidspunkt havde valgt at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at aflyse eller udskyde arrangementer med 1.000 eller flere deltagere og derfor havde afviklet kampene på de sidste to spilledatoer i grundspillet uden tilskuere. Klubberne ønskede imidlertid ikke, at slutspillet også skulle afvikles uden tilskuere, og derfor besluttede klubberne at udsætte starten på slutspillet i håbet om, at man på et senere tidspunkt igen fik lov til at afvikle kampe med tilskuere. Samtidig valgte man at ændre formatet på slutspillet fra en cupturnering til en dobbeltturnering alle-mod-alle i ligaform, således at alle klubberne blev sikret lige mange kampe i slutspillet.

Men allerede to dage senere, den 11. marts 2020, meddelte Ligaforeningen og Danmarks Ishockey Union, at slutspillet blev aflyst på grund af regeringen og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og påbud, der blev indført som følge af den igangværende COVID-19-epidemi i Danmark, og at der ikke blev kåret en dansk mester i denne sæson. Beslutningen blev især truffet, fordi klubberne skulle afvikle deres træning og kampe i kommunale idrætsanlæg, der var blevet lukkket som følge af myndighedernes udmelding dagen forinden.

Hædersbevisninger

Månedens spiller

All star-hold 

Sæsonens all star-hold blev sammensat af et panel bestående af ishockeyjournalister.

Se også 
 Divisionen 2019-20
 Metal Cup 2019-20

Kilder 
 Metal Ligaen
 Danmarks Ishockey Union

Referencer 

Sport i Danmark i 2019
Sport i Danmark i 2020
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2019
Ishockey i 2020